

Geografia

 Morrow – città della Contea di Clayton, Georgia
 Morrow – villaggio della contea omonima, Ohio

Persone 
Anthony Morrow – cestista statunitense
Barry Morrow – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Bobby Joe Morrow – atleta statunitense
Brenden Morrow – hockeista su ghiaccio canadese
Byron Morrow – attore statunitense
Danielle Morrow – attrice e doppiatrice statunitense
Doretta Morrow, propr. Doretta Marano – attrice, cantante e ballerina statunitense
George Morrow – informatico statunitense
James Morrow – scrittore statunitense
Jeff Morrow, propr. Leslie Irving Morrow – attore statunitense
Jeremiah Morrow – politico statunitense
Jo Morrow, propr. Beverly Jo Morrow – attrice e modella statunitense
Justin Morrow – calciatore statunitense
Karen Morrow – attrice e cantante statunitense
Louis La Ravoire Morrow – vescovo cattolico statunitense
Max Morrow – attore canadese
Rob Morrow – attore statunitense
Sam Morrow – calciatore nordirlandese
Steve Morrow – ex calciatore ed allenatore nord-irlandese
Suzanne Morrow – pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
Tom Morrow, propr. Thomas Morrow (1946) – ex calciatore nordirlandese
Vic Morrow – attore statunitense
William Morrow – calciatore nordirlandese
William Morrow Fechteler – ammiraglio statunitense

Altro
7904 Morrow – asteroide della fascia principale
T.O. Morrow – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Morrow – singolo di 070 Shake del 2019